Carandiru peut faire référence à :
 Carandiru, quartier (bairro) de la ville brésilienne de São Paulo,
 Carandiru, station de la ligne 1 du métro de São Paulo, desservant le quartier homonyme,
 Prison de Carandiru, une célèbre prison située dans le quartier homonyme, 
 le massacre de Carandiru, événement au cours duquel 111 prisonniers furent tués à la suite d'une rébellion, le ,
 Estação Carandiru, livre du cancérologue brésilien Drauzio Varella paru en 1993, best-seller au Brésil, relatant son expérience en tant que médecin volontaire à la prison de Carandiru, 
 Carandiru, film de Héctor Babenco sorti en 2003, inspiré de l'ouvrage de Drauzio Varella et du massacre de Carandiru.